Le mot basalt signifie « basalte » dans plusieurs langues dont l'anglais, le néerlandais et (avec une majuscule) l'allemand.

Sciences humaines et sociales 
 En histoire, l'opération Basalt est une opération militaire de la Seconde Guerre mondiale.

Toponyme 

 Basalt, une localité du Colorado ;
 Basalt, une localité de l'Idaho.